Гилбертсвил има више значења:
 Гилбертсвил (Кентаки)
 Гилбертсвил (Пенсилванија)
 Гилбертсвил (Њујорк)